Легет има више значења:
 Легет
 Легет (Калифорнија)
 Легет (Северна Каролина)